Суперкубок Чехії з футболу 2015  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 липня 2015 року між чемпіоном Чехії Вікторією (Пльзень) та володарем кубка Чехії Слованом (Ліберець).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на idnes.cz 

2015
Чехія
2015 у Чехії